Кроация может означать:
 Кроация — название государства Хорватия.
 «Кроация» — хорватский футбольный клуб из района Загреба — Сесвете.
 «Кроация» — название хорватского футбольного клуба «Динамо» из Загреба в 1993—2000 годах.